Là-bas (frz. ‚da unten‘) steht für:

 Là-bas (Lied), ein Lied von Jean-Jacques Goldman
 den Originaltitel des Romans Tief unten von Joris-Karl Huysmans
 Là-bas (Film), ein Dokumentarfilm von Chantal Akerman